Ма́рио Альбе́рто Ке́мпес (; род. 15 июля 1954, Бель-Вилье) — аргентинский футболист, чемпион мира 1978 года.

Клубы 
Клубная карьера Кемпеса началась в клубе «Институто» из Кордовы. Через год он перешёл в «Росарио», где провёл 5 сезонов и забил 86 мячей в 107 матчах. В 1976 году он перешёл в испанскую «Валенсию». Кемпес закончил свой первый сезон в этом клубе, играя против плотной испанской защиты, лучшим бомбардиром, забив 24 гола. 
В следующем сезоне он забил 28 мячей.

После победы на Кубке Испании 1979 года Кемпес забил решающий пенальти в финальном матче Европейского Кубка Обладателей Кубков 1980 года против «Арсенала». В марте 1981 года он заключил контракт на  фунтов стерлингов с «Ривер Плейт».

Годом позже он вернулся в Испанию и отыграл два года за «Валенсию», затем ещё два — за «Эркулес» вплоть до завершения спортивной карьеры в Австрии.

Сборная 
Международный дебют состоялся в 1973 году в матче с Боливией. Уже через год Кемпес вошёл в список 22 игроков, поехавших на чемпионат мира 1974 года. Но ни он, ни его сборная не смогли проявить себя полностью. Очень быстро Кемпес заключил контракт с испанской «Валенсией».

Он был единственным легионером, которого наставник аргентинской сборной Сезар Луис Менотти включил в состав команды на домашний чемпионат мира 1978 года. Это прибавление сыграло решающую роль: Кемпес стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов, в том числе два мяча в финальном матче со сборной Нидерландов, включая победный гол в дополнительное время.

На своём третьем чемпионате мира 1982 года ему не удалось забить ни одного гола. После замены в матче со сборной Бразилии его карьера на чемпионатах мира закончилась, составив 18 проведённых игр.

Всего Кемпес сыграл за сборную 43 матча и забил 20 мячей.

Достижения

Командные 
 Чемпион мира 1978 года
 Победитель Кубка обладателей кубков 1980 года
 Победитель Суперкубка Европы 1980 года
 Чемпион Аргентины: Насьональ 1981
 Обладатель Кубка Испании 1979 года

Личные 
 Лучший Футболист года в Южной Америке 1978
 Лучший футболист чемпионата мира 1978 года
 Лучший бомбардир чемпионата мира 1978 года
 Футболист года в Европе (Onze d'Or): 1978
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины (2): Нас. 1974, Мет. 1976
 Лучший бомбардир чемпионата Испании 1977, 1978 годов
 Входит в список ФИФА 100

Статистика выступлений

Признание 
При жизни Кемпеса, в октябре 2010 года, стадион в аргентинском городе Кордова был переименован в его честь и стал называться стадион «Марио Альберто Кемпес».

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Институто»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Кремсер»
Игроки ФК «Артуро Фернандес Виаль»
Игроки ФК «Пелита Джая»
Чемпионы мира по футболу
Футболисты года в Южной Америке
ФИФА 100
Обладатели трофея Пичичи
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Мадура Юнайтед»
Тренеры ФК «Минерос Гуаяна»